Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
Vincent (Alabama)
Vincent (Iowa)
Vincent (Kalifornia)
Vincent (Kansas)
Vincent (Kentucky)
Vincent (Ohio)
Port Vincent (Louisiana)
 Franciaország
Vincent (Jura)
Egyéb
Vincent (Don McLean-dal)
Vincent (Lost)